

Geografia

Niemcy 
 Mark – dzielnica Hamm
 Mark – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erlangen-Hchstadt
 Mark Landin – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark

Stany Zjednoczone 
 Mark – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Putnam
 Mark Center – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance

Szwecja 
 Mark – gmina

Wielka Brytania 
 Mark – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)

Inne 
 Mark – czasopismo
 Mark – hrabstwo
 mark I – czołg
 Mark – statek
 Mark – dawny zamek, istniejący do XVIII w., od początku XIII w. do końca XIV w.
 Mark – herb szlachecki

Zobacz też 
 Marc
 Marche
 Marcq
 Marg
 Marque